Swab ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Swab (1702–1768), schwedischer Berghauptmann, Bergrat und Mineraloge
 John Swab (* 1988), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent